Mykoláivka o Nikoláyevka (ucraniano: Микола́ївка ; ruso: Николаевка) es una localidad del municipio de Sloviansk, en el óblast de Donetsk, sureste de Ucrania.

Demografía 
Su población ascendió a 15.780 habitantes en 2012. En el censo de población 2001, el 51,45% declaró que su lengua materna es el ruso y el 47,34% el ucraniano.

Evolución demográfica

Referencias 

Worldgazetteer

Enlaces externos 

Raión de Kramatorsk
Localidades del óblast de Donetsk